Swiss-ski est une branche de Swiss Olympic, elle regroupe les domaines suivants :

 Ski Alpin
 Ski Nordique
 Snowboard

Principales Tâches 
Swiss-ski s'occupe de la formation des moniteurs Jeunesse + Sport, des équipes de ski suisses (Équipe nationale, cadre A, cadre B, cadre C, cadre Interrégional), des équipes de snowboard, et de la relève (Giron régionaux, équipe nationale junior).

Formation des Moniteurs 
Swiss-ski propose plusieurs formations de moniteurs dans tous les domaines, la formation commence par un cours de base qui permet d'être moniteur de ski/snowboard dans des camps de jeunesse, puis s'ensuivent des formations complémentaires qui permettent après certains cours de :

 former des nouveaux moniteurs
 entraîner des jeunes
 entraîner les professionnels

Ces différentes offres sont possibles après certains cours ou formations.

Lien externe 
 Site officiel

Ski
Club sportif en Suisse
Association fondée en 1904